Itillip Kuua bezeichnet:
 Itillip Kuua (Fluss, Nanortalik), Fluss im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Itillip Kuua (Fluss, Qeqertarsuaq), Fluss im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland